Gosaubecken steht für:
 die Talung der Gemeinde Gosau
 allgemeine geologische Sedimentationsformen der Gosau-Gruppe